Чемпионат мира по кроссу 2015 года прошёл 28 марта в Гуйяне, Китай. Были разыграны 8 комплектов медалей: по 4 в индивидуальном и командном зачётах. На старт вышли взрослые спортсмены и юниоры (до 20 лет).

Решение о проведении чемпионата в китайском городе было принято на Совете ИААФ в Барселоне 23 ноября 2012 года. Прежде в Гуйяне дважды (в 2005 и 2012 году) с успехом проходил чемпионат Азии по кроссу.

Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из 4 забегов, командный зачёт подводился по сумме мест 4 лучших из них. Призовой фонд чемпионата составлял 280 000 долларов и распределялся между первой шестёркой финишировавших в личных и командных соревнованиях у взрослых. Чемпионы в индивидуальном первенстве получали по 30 000, победители среди сборных — 20 000 долларов на команду.

В соревнованиях приняли участие 410 бегунов из 51 страны мира, из них: 110 мужчин, 82 женщины, 118 юниоров и 100 юниорок. В процентном соотношении доля европейских участников составляла всего лишь 16,9% — самый низкий показатель в истории турнира. В то же время азиатских легкоатлетов оказалось сразу 23,2%, что явилось наивысшим показателем для этого континента.

Расписание 

Время местное (UTC+8)

Результаты

Мужчины. 12 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 8 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 6 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 5 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте ИААФ 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности
Март 2015 года
Спорт в Китае в 2015 году
2015 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Китае
События 28 марта
Бег
Чемпионаты мира в Китае